Zecas (mestre de cerimônias) — oficial sassânida do 
 Zecas (general) — general sassânida do 

Desambiguações de antropônimos